

Cinema 
 Un assassino con me (The Widowmaker) – film TV del 1990 diretto da John Madden
 K-19 (K-19: The Widowmaker) – film del 2002 diretto da Kathryn Bigelow

Letteratura 
 Il killer delle stelle (The Widowmaker) – romanzo di Mike Resnick del 1996

Musica 
 Widowmaker  – gruppo musicale hard rock britannico
 Widowmaker  – gruppo musicale heavy metal statunitense
 Widowmaker – album dei Widowmaker (Regno Unito) del 1976
 Widowmaker – traccia dell'album Metal Magic dei Pantera del 1983
 Widowmaker – traccia dell'album The Last Command degli W.A.S.P. del 1985

Televisione 
 Il fabbrica vedove (The Widowmaker) – episodio della terza stagione di MacGyver
 Il toro delle vedove (The Widow Maker) – episodio della ottava stagione di Walker Texas Ranger
 Widowmaker  – episodio della terza stagione di American Dad!

Altro 
 Widowmaker  – soprannome del caccia intercettore Lockheed F-104 Starfighter
 Widowmaker  – in finanza indica un investimento  estremamente rischioso (per esempio il natural gas americano) che sottopone l'investitore a potenziali ingenti perdite